De Parelloop 2002 vond plaats op zondag 7 april 2002. Het was de veertiende editie van dit evenement.

Bij de mannen zegevierde de Keniaan Philip Mosima in 28.08. Hij had slechts een seconde voorsprong op de Nederlander Luc Krotwaar. Deze finishte in 28.09, goed voor een verbetering van het Nederlandse record op de 10 km en snelste tijd van Europa van dat jaar. De Ethiopiër Fita Bayesa maakte het podium compleet met 28.30. Bij de vrouwen was de Keniaanse Linah Cheruiyot het snelst in 31.42.

In totaal finishten er in deze editie 616 mannen en 471 vrouwen.

Wedstrijd 
Mannen

Vrouwen

Atletiek in 2002
2002